Kostelů zasvěcených svaté Heleně je více:

 Kostel svaté Heleny (Krásný Les)
 Kostel svaté Heleny (Paříž)
 Kostel svaté Heleny (Poprad)
 Kostel svaté Heleny (Trnava)

Externí odkazy